Puchar Hopmana 2015 – 27. edycja tenisowego Pucharu Hopmana, uznawanego za nieoficjalne mistrzostwa świata drużyn mieszanych, rozgrywana w dniach 4–10 stycznia 2015 w Perth na nawierzchni twardej.

W dwudziestej siódmej edycji imprezy udział wzięło osiem zespołów podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły w każdej. Zwycięzcy grup awansowali do finału.

W zawodach zwyciężyła drużyna Polski, która w finale pokonała Amerykanów wynikiem 2-1.

Drużyny

Grupa A

Mecze grupowe

Tabela grupy A

Grupa B

Mecze grupowe

Tabela grupy B

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

2015
2015 w tenisie ziemnym
2015 w Australii